Berth ist der Familienname folgender Personen:

 Christiane Berth, deutsche Historikerin
 Hendrik Berth (* 1970), deutscher Psychologe
 Kenneth Kristensen Berth (* 1977), dänischer Politiker (DF), Mitglied des Folketing
 Paul Berth (1890–1969), dänischer Fußballspieler